Tompuri est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1969), athlète finlandais en lancer du disque
 (né en 1976), compétiteur finlandais en course d'orientation

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois